Правда, Правдич или Правдзиц () — польский дворянский герб.

Описание 
В голубом поле выходящий из стены лев, обращённый влево. В передних лапах он держит железный круг или шар (на картинке вариант герба. возможно Рахмановых, где лев обращен вправо, держит в лапах «железное» кольцо и «ленты» вокруг герба голубого цвета. В польской Википедии лев действительно обращен влево и держит золотое кольцо. Также есть расхождения в фамилиях родов). Та же фигура видна на шлеме. В Польше герб этот был известен с XIV века.

Герб используют

Примечания

Литература 

 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.

Ссылки 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением львов
Гербы с изображением крепостной стены
Гербы с нашлемниками в виде львов